Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы - государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, уполномоченный реализовывать единую государственную политику в сфере государственной службы.

История 
Агентство было создано по Указу Президента 18 сентября 1998 года.

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы Казахстана упраздняется с передачей функций по государственной службе вновь созданному Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции, заявил глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая 6 августа 2014 года на расширенном заседании Правительства Казахстана.

Воссоздан в 2019 году. На данный момент председателем Агентства является Жазыкбаев Дархан Медегалиевич.

Структура

Председатели

Ведомственные награды 
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 «О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований» ведомственной наградой Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы считается нагрудный знак  «Үздік мемлекеттік қызметші» (Отличник государственной службы).

Ссылки 

Государственная служба